

U 

U
Musiklabel U